Toimi est un prénom masculin et finnois, ainsi qu'un toponyme, pouvant désigner:

Prénom
Toimi Alatalo (1929-2014), fondeur finlandais
Toimi Kankaanniemi (né en 1950), homme politique finlandais
Toimi Pitkänen (1928-2016), rameur finlandais
Mika Toimi Waltari (1908-1979), écrivain finlandais

Toponyme

, communauté du Minnesota

Homonymie de prénom
Prénom finlandais